UKRTAC — українська компанія, яка спеціалізується на виробництві досконалих засобів індивідуального захисту та амуніції за світовими стандартами. UKRTAC виготовляє бронежилети VI класу з керамічними бронепластинами, які мають невелику вагу, та вищий клас захисту. Крім бронежилетів, компанія виготовляє ще й шоломи, штурмові рюкзаки, підсумки, додатковий балістичний захист. Продукти фірми складають конкуренцію знаменитим іноземним аналогам.

Історія 
У розпал російського вторгнення в Україну (2022) Северіон Дангадзе засновав компанію в місті Київ. У створення виробництва Дангадзе інвестував близько 1,5 млн дол. США.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт UKRTAC
 YouTube-канал компанії

Підприємства України